Кубок Шпенглера 1973 — 47-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1973 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Валерій Бєлоусов (Трактор) 9 (3+6)

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1973»  
 «Кубок Шпенглера 1973»  

1973
1973 у хокеї з шайбою
1973 у швейцарському спорті